Den här listan är av exoplaneter inom 50 ljusår av solsystemet som kan vara terrestriska, eller jordlik. Planeter på denna lista tros att ha en stenig natur, och består inte av gas som Jupiter eller Neptunus.

Listan

Statistik

Se även
Lista över exoplaneter
Exoplanet
Jordliknande planet

Referenser

Listor med anknytning till astronomi
Planeter